

Letteratura 
 Dietro le sbarre (Breakout) – romanzo di Richard Stark del 2002

Musica 
 Dietro le sbarre – album di Noris De Stefani del 1973
 Dietro le sbarre – album dell'Assemblea Musicale Teatrale del 1976

Televisione 
 Dietro le sbarre (Time Served) - film per la televisione del 1999 diretto da Glen Pitre
 Dietro le sbarre (Behind Bars) – programma televisivo di Discovery Channel